Robert Gascoyne-Cecil ist der Name folgender Personen:

* Robert Gascoyne-Cecil (1864–1958), britischer Politiker und Diplomat, Friedensnobelpreisträger, siehe Robert Cecil, 1. Viscount Cecil of Chelwood
 Robert Gascoyne-Cecil, 3. Marquess of Salisbury (1830–1903), britischer Premierminister
 Robert Gascoyne-Cecil, 5. Marquess of Salisbury (1893–1972), britischer Politiker der Conservative Party
 Robert Gascoyne-Cecil, 6. Marquess of Salisbury (1916–2003), britischer Adliger und konservativer Politiker
 Robert Gascoyne-Cecil, 7. Marquess of Salisbury (* 1946), britischer Adliger und konservativer Politik